Трусов (Трусова) — русская фамилия. Известные носители:

Трусов 
 
 
 Трусов, Антон Данилович (1835—1886) — деятель русского и белорусского революционного движения.
 Трусов, Аркадий Васильевич (1905—1982) — советский актёр.
 Трусов, Борис Константинович (1919—1970) — советский футболист.
 Трусов, Валериан Александрович (1879—1957) — генерал-майор.  Начальник восточного отдела Русского общевоинского союза (РОВС).
 Трусов, Виктор Иванович (1917—1989) — майор, Герой Советского Союза.
 
 Трусов, Григорий Мартынович (1889—1960) — офицер-подводник, Георгиевский кавалер, Герой Труда.
 Трусов, Дмитрий Валентинович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Трусов, Евгений Александрович (1855—1904) — командир крейсера «Рюрик», капитан 1-го ранга.
 Трусов, Еремей Матвеевич (1-я пол. XVI в.) — посол к папе римскому и к королю Швеции, составитель «Повести о храме св. Богородицы», , 
 
 Иларион (Трусов) (ум. 1741) — начальник Русской духовной миссии в Пекине, архимандрит.
 Трусов, Константин Ананьевич (1907—2005) — депутат, политик.
 
 
 Трусов, Олег Анатольевич (род. 1954) — белорусский археолог, общественный деятель.
 Трусов, Пётр Валентинович (род. 1948) — профессор ПГТУ, физик.
 Трусов, Сергей Григорьевич (1870—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 
 Трусов, Яков (XVIII век) — русский переводчик «Робинзона Крузо» (СПб., 1762—1764)



См. также 
 Трусов Угол
 Трусовка
 Трусово
 Трусовы

Примечания